Il Premio Ilaria Alpi è un premio italiano dedicato al giornalismo televisivo, assegnato a Riccione dal 1995 al 2014 e dedicato alla memoria della giornalista del TG3 Ilaria Alpi, uccisa in Somalia il 20 marzo 1994 insieme all'operatore Miran Hrovatin.

Il premio, organizzato dall'Associazione Ilaria Alpi e promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Riccione e dalla Provincia di Rimini con la collaborazione della RAI, dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna e della Federazione Nazionale Stampa Italiana con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, era finalizzato a premiare coloro che nel campo del reportage e dell'inchiesta televisiva dimostrino impegno riguardo ai temi sociali. A partire dal 2015 è stato sostituito dai DIG Awards, nuovo premio dedicato al giornalismo video d'inchiesta.

Vincitori

I edizione (1995) 
Primo premio (ex aequo):
 Franco Di Mare, TG2 Rai, Roma
 Paolo Pasi, Antenna Tre Lombardia, Milano
 Luca Colombo, TGR Veneto Rai, Venezia

Secondo premio:
 Antonello Lai, TGR Sardegna

Terzo premio:
 Filippo Landi, TG1 Rai, Roma

Premio giovane:
 Fulvio Colucci, Videolevante, Taranto

Menzione speciale della giuria:
 Armando Sommajuolo, TMC Telegiornale, Roma
 Filippo Vendemmiati, TGR Emilia-Romagna, Bologna

II edizione (1996) 
Sezione A (ex aequo):
 Dario Celli, TG2 Rai, Roma
 Enrico Lucci, Telesogni Rai3, Roma

Secondo premio:
 Claudio Fiorensoli, TG3 Rai, Roma

Sezione B:
 Giuliano Curti e Daniela Orsello, TV7 Rai, Roma

Secondo premio:
 Alessandra Livi, Tg VideoMusic, Roma

Premio Giovane:
 Milena Gabanelli, Professione Reporter, Rai 2, Roma

Premio Miran Hrovatin:
 Bernardino Tomei, Tg VideoMusic, Roma

III edizione (1997) 
Sezione A:
 Pietro Suber, TG5, Roma

Secondo premio (ex aequo):
 Paolo Pasi, TGR Lombardia
 Roberto Olla, TGR Sardegna

Sezione B (ex aequo):
 Emanuela Rossi, Telemontecarlo, Milano
 Mario Chemello e Massimiliano Cocozza, indipendenti, Tv7, Bologna

Secondo premio:
 Donata Zanotti, TGR Emilia-Romagna

Premio Miran Hrovatin (ex aequo):
 Simone Serra, Sardegna Uno
 Enrico Venier, TG2, Roma

Premio giovane:
 Lara Boccalon, TGR Europa, Rai, Milano

Premi speciali:
 Christiane Amanpour, CNN

Menzione speciale della giuria:
 Serena Pularelli e Isabel Pisano per l'inchiesta Chi ha paura di Ilaria Alpi

IV edizione (1998) 
Sezione A:
 Guy Chiappaventi (TMC News) "Capodanno a Pietralata"

Secondo premio (ex aequo):
 Giovan Battista Brunori (TGR Lazio) "Storia di Silvio"
 Fabio Tricoli (TG5) "Ergastolo. Intervista a Benito Loggia"

Sezione B:
 Nevio Casadio (TV7-TG1) "Padre Alex"

Secondo premio (ex aequo)
 Carla Baroncelli (TG2 Dossier) "L'affare più sporco del mondo"
 Corrado Formigli (Moby's-Italia 1) "Viaggio in Algeria"

Premio Miran Hrovatin:
 Enrico Bellano (TV7-TG1) "Il tempo del colera"

Secondo premio (ex aequo):
 Enrico Venier (Tg2) "Educazione stradale"
 Claudio Ciccarone (TG2 Dossier) "Nelle mani dei bersaglieri"

Premio Giovane:
 Maria Rosa Gianniti (TGR Emilia-Romagna) "Fame di vita"

Menzioni speciale della giuria:
 Gioacchino Bonsignore (TG5) per l'inchiesta in 18 puntate sul volontariato
 Massimo Cerofolini (Telesogni-TG3 RAI) "Il caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin"

Premio speciale della giuria:
 Salima Ghezali, direttrice del settimanale algerino la Nation
 Enrico Cappozzo, operatore RAI

Premio Comunità Aperta:
 Toni Capuozzo, inviato di guerra Mediaset
 Kizito Sesana, fondatore di Africa News

V edizione (1999) 
Sezione A (ex aequo):
 Toni Capuozzo, TG5, "Funerale Del Giornalista A Belgrado"
 Isabella Cherubini. TGR Trentino-Alto Adige "Izet è Morto"

Secondo Premio:
 Paolo Pini, TGR Emilia-Romagna "Le Mamme E I Papà Di Samir"

Sezione B (Ex Aequo):
 Corrado Formigli, Moby'S "Fort Apart"
Silvestro Montanaro. Rai3 "Poi Ho Incontrato Madid"

Secondo Premio:
 Maria Luisa Busi, Tg1
Speciali "Immigrati A Milano. L'Altro Volto Dell'Immigrazione"

Premio Miran Hrovatin:
 Enrico Bellano. TG1 "Le Antigoni Di Kukes"

Secondo Premio:
 Franco Trifoni, TG2 Costume E Società "Bambini In Emergenza"

Premio Giovane:
 Maria Barresi, TG4 "Immigrati A Milano. L'Altro Volto Dell'Immigrazione"

Menzione Speciale:
 Gt Ragazzi

VI edizione (2000) 
Sezione A:
 Alessandra Anzolin, Studio Aperto "contrabbando In Puglia"
 Claudia Mondelli, TG3 Italie "Pippo E Gianni"

Sezione B:
 Anna Maria Cremonini, "Vivere con Un Figlio Down" Del TG2 Salute

Sezione C
 Giovanna Botteri e Riccardo Iacona, Sciuscià (Rai2) "La Neve Nera"

Sezione D:
 Marco Clementi, Telepace Di Verona "Barboni A Meno Di 30 Anni"

Premio Giovane:
 Donatella Della Ratta, "Gli Anni Di Carbone" Rai Educational "Un Mondo A Colori"

Premio Speciale della Giuria ai giornalisti internazionali:

 Veran Matić, fondatore e Direttore Di Radio B*92, l'emittente chiusa quattro volte dal regime serbo
 Julie Flint, giornalista freelance che collabora con BBC e Focus On Africa
 Jacques Pauw, giornalista della televisione sudafricana Sabc

Menzione Speciale Della Giuria:
 Report, di Milena Gabanelli, per la puntata "Le Vie Delle Armi Sono Infinite"

Premio Miran Hrovatin:
 Claudio Speranza, Cinereporter della Rai con "Un Mare Di Morte" Di Frontiere TG1.

Menzione Della Giuria Per Il Montaggio:
 Alessandro Renna per il montaggio di "Neve Nera", reportage di "Sciuscià"

VII edizione (2001) 
Sezione A:
 Gabriella Simoni e Anna Migotto, Studio Aperto e TG4 Mediaset con "Ramallah"

Sezione B:
 Amedeo Ricucci, TV7 – Rai 1 con "I Figli Di Volgograd".

Sezione C (Ex Aequo):
 Loredana Dordi, Rai 3, con "Storie Di Strada",
 Nevio Casadio, "C'Era Una Volta" Rai 3, con "La Ballata Di Giuliano".

Sezione D:
 Domenico Valter Rizzo, Telecolor Video Tre Sicilia, con "Acquamara".

Sezione E (Premio Miran Hrovatin):
 Sergio Calabrese, TG3 Lombardia, con "Una Notte A Milano";

Menzione Speciale Della Giuria:
 All'Operatore, anonimo per ragioni di sicurezza, che ha girato "Ramallah".

Premio Giovane:
 Cristiano Bortone, "C'Era Una Volta" Rai Tre con "Robin Hood Di Fine Millennio".

Menzione Speciale Della Giuria Dei Critici:
 Alla trasmissione Report (Rai Tre).

Premio Speciale Della Giuria:
 Al giornalista siriano perseguitato Nizar Nayyouf

Menzione Speciale Della Giuria:
Alla giornalista turca Nadire Mater e alla giornalista basca Carmen Gurruchaga

VIII edizione (2002) 
Sezione A (Telegiornali):
 Nelson Bova con "Il Mio Piede Destro" per il TG3 Emilia-Romagna
 Pietro Suber con "I Profughi Di Bamiyan" per il Tg5

Sezione B (Rubriche Diverse Dai Tg):
 Barbara Carfagna con "Etiopia: Le Spose Bambine" di Tv7 – Rai Uno

Sezione C (Approfondimenti Ed Inchieste):
 Alessandro Gaeta e Riccardo Iacona con Il Reportage "Vivremo Tutti Così" (Sciuscià Rai2)

Sezione D (Regionali E Locali):
 Gabriele Franzini "Via Settembrini" (Telereggio)

Premio Miran Hrovatin riservato ai telecineoperatori:
 Claudio Rubino "Linea Di Confine" (Primo Piano-TG3)

Il Premio Giovane, attribuito da una giuria composta dagli studenti del laboratorio di giornalismo del Centro Zaffiria della provincia di Rimini è stato assegnato a:
 Stefania Bondavalli con "L'Ombra Di Dachau" (Telereggio)

Il Premio Della Critica 2002 è stato attribuito a:
 Milena Gabanelli, in particolare per la puntata di report intitolata "Verità e Giustizia" (andata in onda il 7 marzo su Raitre)

In questa edizione sono state inoltre consegnate alcune menzioni speciali della giuria al giornalista Stefano Maria Bianchi per "Chiedo Scusa" (Sciuscià) e a Sabina Fedeli e Mimmo Lombezzi "Metti A Fuoco E Scappa"

IX edizione (2003) 
Sezione A
Servizi giornalistici in onda su TG e rubriche (durata max. 4'):
Vincitrici Ex aequo:
 Giovanna Botteri con "Vittime A Baghdad" (TG3)
 Gabriella Simoni con "Presa Di Baghdad" (Studio Aperto)

Sezione B
servizi giornalistici in onda su trasmissioni diverse da TG (durata compresa fra 4' e 12'):
 Alessandro Poggi con "Il Cacciucco Del Pensionato" (Ballarò Rai Tre)

Sezione C
Servizi giornalistici ed inchieste in onda su trasmissioni diverse da TG
Vincitori Ex Aequo:
 Anna Migotto con "Storia Di Karin" (Singolare Femminile - Rete 4)
 Claudio Bernieri in collaborazione con Mauro Buffa e Oscar Nani (Il Nuovo.It) con "I Dimenticati Di Chernobil"

Sezione D
Servizi giornalistici andati in onda su tv locali e regionali:
 Riccardo Campolmi con "Materassi D'Asfalto" (Sei Milano).

Sezione E
Premio Miran Hrovatin riservato ai telecineoperatori:
 Claudio Rubino con "Il Lavoro è Un Bel Mestiere" (Primo Piano - TG3 Rai 3)

Premio Giovane:
 Maria Barresi con "Somalia. I Talebani D'Africa" (Tv Sette - Rai Uno)

Premio Della Critica:
Vincitori Ex Aequo
 "Invisibili" con Marco Berry (Italia Uno).
 "Il Giudice Dei Giusti" di Emanuela Audisio e Gabriele Nissim (Rai Educational)

X edizione (2004) 
Sezione A
Servizi giornalistici in onda su TG e rubriche (durata max. 4'):
 Massimo Miori con "Voci Di Linate 1" (Studio Aperto - Italia Uno)

Sezione B
Servizi giornalistici in onda su trasmissioni diverse da TG (durata compresa fra 4' e 12'):
 Stefano Maria Bianchi con "A Licata Non Si Abbatte" (Ballarò - Rai Tre)

Sezione C
Servizi giornalistici ed inchieste in onda su trasmissioni diverse da TG
Vincitori Ex Aequo
 Damiano Ficoneri con "La Tosse Di Ground Zero" (Effetto Reale - La Sette)
 Lucia Ferrari con "L'Ultima Goccia" (Primo Piano TG3 - Rai Tre),

Sezione D
Servizi giornalistici andati in onda su tv locali e regionali:
 Franco Civelli con "Barriere" (Telecentro Discovolante, Ancona)

Sezione E
Premio Miran Hrovatin riservato ai telecineoperatori:
 Edoardo Olivieri e Giovanni Brutti per le riprese di "Lalai" (Telepace Verona)

Premio Europa
Riservato Ai Giornalisti Europei:
 Yulie Gesterl con "My Terrorist" (Zdf German Television)

Premio Giovane:
 Laura Moretti con "La Violenza Sulle Donne" (Sky TG24),

Premio Della Critica:
Vincitori Ex Aequo
 Stefano Curone con "Tutti Pazzi Per Bolliwood" (Speciale Tg1 - Rai Uno)
 Tiziana Ferrario con "La Guerra Del Nord Uganda" (Speciale Tg1 - Rai Uno)

Premio Produzione:
 Monica Ricci con "Amira: 26 Hour Trip"

XI edizione (2005) 
Sezione A
Servizi giornalistici in onda su TG e rubriche (durata max. 4'):
 Maria Cuffaro con "Sotto Le Bombe A Nassirya" (Primo Piano - Raitre)

Sezione B
Servizi giornalistici in onda su trasmissioni diverse da TG (durata compresa fra 4' e 12'):
Vincitori Ex Aequo
 Carla Baroncelli con "Parlando Con Frugone" (Tg2 Dossier – Storie - Raidue)
 Francesca Cersosimo con “Morte Di Luca Sepe” (Controcorrente – Sky TG24)

Sezione C
Servizi giornalistici ed inchieste in onda su trasmissioni diverse da TG
 Sigfrido Ranucci con "Servitù Militari" (Rainews 24)

Sezione D
Servizi giornalistici andati in onda su tv locali e regionali:
 Paola Proietti con “In Fuga Dal Doping” (Super Tre – Roma)

Sezione E
Premio Miran Hrovatin riservato ai telecineoperatori:
 Alessandro Bellini per le riprese di "Un Giorno A Baghdad" (Tg2 - Raidue)

Premio Europa
Riservato Ai Giornalisti Europei
 Gregoire Deniau con "Traverséé Clandestine" (Envoyé Special - France Deux)

Premio Giovane
 Christian Bonatesta con "Approdo Italia” (Doc 3 - Raitre),

Premio Della Critica
 Riccardo Iacona con "W Il Mercato" (Raitre)

Premio Produzione
 Emanuele Piano con “Another African Story

XII edizione (2006) 
Sezione A
Servizi giornalistici in onda su TG e rubriche (durata max. 4'):
 Gabriele Lo Bello con “Diversi Da Chi” (Tg2 Costume E Società)

Sezione B
Servizi giornalistici in onda su trasmissioni diverse da TG (durata compresa fra 4' e 12'):
Vincitori Ex Aequo
 Roberta Fiorentini con “Una Notte A Milano” (Live-Studio Aperto Italia Uno)
 Paola Baruffi con “I Fantasmi Di Srebrenica” (Sky TG24, Sky)

Sezione C
Servizi giornalistici ed inchieste in onda su trasmissioni diverse da TG
(durata oltre i 15')
 Sigfrido Ranucci Con "Fallujah. La strage nascosta" (Rai News)

Sezione D
Tv Locali
 Salvatore Falco con "Capolarato: I Nuovi Schiavi" (Canale 9 Napoli)

Premio Miran Hrovatin riservato ai telecineoperatori sia italiani che stranieri
Vincitori Ex Aequo
 Romolo Paradisi con "Pakistan, Un Mese Dopo" (TG2, Rai Due)
 Ercole Rocchetti e Raoul Garzia con "Kinemia E I Disabili Mentali Di Naiwasha" (Dueafilm/Sat 2000)

Premio Europa
Riservato ai giornalisti europei:
 Patrice Lorton con "Ciad, L'Enfance Enchainèe" "Chad, Childhood In Chains" (France 2)

Premio Giovane:
 Luca Rosini, Giulia Bondi, Massimo Gnone e Claudia Ribet con "Diversi Sguardi Olimpici" (Orfeo Tv Bologna)

Premio Produzione:
 Matteo Scanni e Ruben H. Oliva con "'O Sistema-Il Sistema" (Autoprodotto)

Premio Della Critica:
 Riccardo Iacona con "Case!" (W L'Italia, Rai3)

Sezione Scuole di giornalismo:
 Giovanni De Faveri, Federico De Wolanski, Matteo Mohorovicich, Eleonora Vallin con "Breaking All Limits" (Università Di Padova, Master In Giornalismo)

XIII edizione (2007) 
Sezione A (servizi da TG):
 "I bambini di Cana" di Claudio Rubino, andato in onda su TG3 Primo Piano, Rai 3.

Sezione B (servizi fra i 4' e i 15'):
 "Il nostro calcio libero", di Enrico Testa, andato in onda su Raisport (Rai 2).

Sezione C (inchieste oltre i 15') ex aequo:
 "Khiam, sud del Libano: anatomia di una bomba", di Flaviano Masella e Angelo Saso, andato in onda su Rai News 24
 I capitani al World Social Forum
di Gaia Strigelli andato in onda su MTV.

Sezione D (riservata alle emittenti televisive locali):
 "Hotel Librino", di Rosa Maria di Natale, andato in onda Tele Marte (Siracusa-Sicilia).

Premio Produzione:
 "Gara de Nord. Copii de strada", di Antonio Martino.

Premio Europa:
 "La Dernière Frontiere", di Gilles Jacquier, andato in onda su France 2.

Premio della Critica:
 "Stato di Paura. Scontro di Civiltà", di Mauro Parissone e Roberto Burchielli, andato in onda su La7.

Premio Hrovatin (riservata a telecinoperatori):
 "Piccoli tappetai di Kabul", immagini di Silvio Giulietti, andato in onda su Tg2, Rai 2.

Premio Giovane:
 "Lo schermo nella polvere – I mondiali visti dal Mozambico", di Federica Cellini, andato in onda su "La Storia Siamo Noi", Rai Educational. Mozambico.

XIV edizione (2008) 
Premio miglior reportage italiano/brevi:
 "La cattedrale", di Anna Migotto, andato in onda su Terra, Mediaset (canale 5).

Premio miglior reportage italiano/lunghi:
 "Il terzo mondo", di Domenico Iannacone, andato in onda su W l'Italia diretta, RAI3.

Premio miglior servizio da Tg:
 "Battaglia a Korengal", di Nico Piro e Gianfranco Botta, andato in onda su TG3, RAI3.

Premio miglior servizio tv locali e regionali:
 "L'oro di Napoli", di Roberto D'Antonio, andato in onda su Telenapoli, canale 34.

Premio Produzione:
 "Argentina: un paese sull'orlo di una crisi di nervi", di Pietro Suber e Guido Torlai (inedito).

Premio miglior reportage internazionale:
 "Somalie: partir ou mourir", di Gwenlaouen Le Gouil, andato in onda su Arte Geie/Cargo Culte, Francia.

Premio Giovani:
 "Una stagione all'inferno", di Alessandro Nucci, andato in onda su Tele Iato.

Premio scuole di giornalismo:
 "Articoli amari", di Marco Ferini, Master biennale in giornalismo, Università di Sassari.

Premio critica:
 "Megalopolis", di Francesco Conversano e Nene Grignaffini (Una realizzazione MOVIE MOVIE per Rai3).

Premio Il lavoro che non si vede:
 "Terra amara. Reportage sull'agricoltura in crisi", di Massimiliano Cochi, andato in onda su Sat 2000.

Premio Il lavoro che non si vede under 15':
 "Una storia sbagliata", di Nevio Casadio, andato in onda su RT Rotocalco Televisivo, Rai3.

Premio Miran Hrovatin:
 "Nero Artico", di Bernardino Marco Tomei, andato in onda su Speciale Tg La7.

XV edizione (2009) 

Premio miglior reportage italiano/brevi
Morire per vivere, di Alfredo Macchi, andato in onda su Password (Rete 4)
Premio miglior reportage italiano/lunghi
Modulazione di frequenze, di Bernardo Iovene, andato in onda su Report, (Rai 3)
Premio miglior servizio da TG
Contabile Hamas, di Marc Innaro, andato in onda su TG3, (Rai 3)
Premio miglior servizio TV locali e regionali
Hua-Yi - Seconda Generazione, di Alessio Lasta, andato in onda su Telelombardia
Premio produzione
Libertà in esilio" di Lisa Tormena e Matteo Lolletti, produzione indipendente
Premio miglior reportage internazionale
Childslaves, di Rebecca Gudisch, andato in onda su WDR (Germania)
Premio giovani
Le pecore di Acerra, di Edoardo Anselmi, andato in onda su Current TV (Sky)
Premio critica
Le Mani su Palermo, di Claudio Canepari, Salvo Palazzolo, Piergiorgio Di Cara, Matteo Lena, Fabrizio Marini, regia Fabrizio Lazzaretti e Matteo Lena, coprodotta da Rai Fiction e Magnolia
Premio Miran Hrovatin
Bearing Witness: Five Years of the Iraq War, di Ayperi Karabuda Ecer e Jassim Assim Ahmad, Reuters con Mediastorm
Premio Speciale della Giuria
211: Anna, di Giovanna Massimetti e Paolo Serbandini, andato in onda su Doc 3, (Rai 3)
Menzione speciale dell'associazione Ilaria Alpi - Comunità Aperta
Ilaria Alpi's Murder, di Emanuele Piano e Alessandro Righi, prodotto da Oyibo Productions per Al Jazeera English

XVI edizione (2010) 
Riccione, 15-19 giugno 2010.

Premio miglior reportage italiano/brevi
Morire per vivere, di Alfredo Macchi, andato in onda su Password (Rete 4)
Sezione TG
Tiziana Prezzo per Saccheggi e violenza a Port au Prince (Sky TG24);
Miglior reportage italiano breve
Pablo Trincia e Edoardo Scognamiglio per Infiltrato tra i profughi afghani (Le iene, Italia 1);
Miglior reportage italiano lungo
Domenico Iannacone per Il progetto, storia di una Italia incosciente (Presa diretta, Raitre)
Miglior reportage internazionale
Anouk Burel per Les glaneurs di Nairobi (Envoyè special, France 2)
Premio produzione
Simone Amendola per Alisya nel paese delle meraviglie
Miglior reportage TV locali
Chiara Zappalà per Una rovina di città (Ducatonline - Scuola di giornalismo di Urbino).
Premio giovani
Luca Bertazzoni per La spremuta (Anno zero, Rai 2)
Premio della critica
Human organ traffic regia di Roberto Orazi e scritto con Alessandro Giglioli (Current TV)
Premio Miran Hrovatin
Flavio Maspes per Saccheggi e violenza a Port au Prince (Sky TG24);
Premio Repubblica.it per il video più votato dagli utenti del sito per la sezione miglior reportage italiano breve
Paolo Zagari per Terra di nessuno (Crash, Rai Educational)
Premi speciali
La Maison Des Journalistes - Paris: per l'impegno costante nei confronti dei giornalisti rifugiati
Ilaria Alpi - Miran Hrovatin (Blu notte - Misteri italiani, Raitre): per aver raccontato un caso complicato con umanità.

XVII edizione (2011) 
Riccione, 15-18 giugno 2011

Miglior servizio da TG
 Lucia Goracci, Sotto le bombe di Ras Lanouf (TG3)

Miglior reportage breve
 Luca Rosini, La sanatoria: quelli della Gru (Annozero, Rai 2)

Miglior reportage lungo – ex aequo
 Gian Micalessin e Francesca Ulivi, Libia: i ragazzi e la rivoluzione (MTV news, MTV)
 Domenico Iannacone e Danilo Procaccianti, Evasori (Presa diretta, Rai 3)

Miglior reportage internazionale
 Gilles Jacquier, Tunisie, la révolution en marche (France 2)

Miglior reportage televisioni locali e web-tv
 Danilo Lupo, Manduria, caccia al tunisino sotto gli occhi della Questura (Telerama, Salento)

Premio IA DOC Rai Tre (per reportage e inchieste giornalistiche inedite)
 Teresa Paoli, Di tessuti e di altre storie

Premio Hrovatin (per telecineoperatori e videogiornalisti)
 Christopher Kench, Tunisie, la révolution en marche, France 2)

Premio Giovani (per giornalisti under 33)
 Martina Proietti e Giovanni Pompili, Maternità Precaria (Vanguard Italia, Current)

Premio della critica
  Anna Migotto e Sabina Fedeli, Le perseguitate (Terra, Canale 5)
Premio speciale Ilaria Alpi:
 Roberto Saviano
Premio alla carriera:
 Bernardo Valli
Menzione speciale:
 Francesco Cordio e Mario Pantoni, Ergastolo bianco 
Premio Unicredit per il valore e il coraggio
  Agnes Taile

XVIII Edizione (2012) 
Riccione, settembre 2012

 Giulio De Gennaro, TG5, con “Caccia ai nazisti”, Miglior servizio TG

 Emilio Casalini, Report, con “Spazzatour”, Miglior reportage breve

 Barbara Cupisti, Rai3, con “Fratelli e Sorelle. Storie di Carcere”, Miglior Reportage lungo

 Alessandro Hielscher, Tg2, Premio Miran Hrovatin

 Emiliano Bos e Paul Nicol, RSI, con “Mare deserto”, Miglior reportage internazionale 

 Lucia Portolano, Telerama, con “Mesagne e la Scu”, Miglior servizio televisioni locali

 (a pari merito) Attilio Bolzoni con “I nuovi signori di Sabaudia” di Repubblica.it e Claudio Pappaianni e Andrea Postiglione di L’Espresso.it per Il bacio del padrino, Premio Web-TV

 Alessandro Sortino e Lorenzo De Giorgi, Piazza Pulita, con “Schiavi del lavoro”, Premio della Critica

 Cristiano Barbarossa, Sirene Rai3, con Indagine Villa Borea, Premio Speciale Auser

 Hanadi Zahlout e Yara Bader, Premio Speciale Unicredit

 Paul Moreira di Prèmieres Lignes, con “Toxic Somalia: l’autre piraterie”, Premio Speciale

 Massimiliano Cocozza con “Kome un palloncino”, Premio IA Doc Rai

 Nuccio Fava, Premio alla Carriera

XX edizione (2014) 
Riccione, 3-6 settembre 2014

Premio miglior inchiesta televisiva italiana (sotto 15 minuti)
 Elena Redaelli, “Con gli occhi della Neet Generation”, Lucignolo 2.0, Italia Uno, Mediaset

Premio miglior inchiesta televisiva italiana (sopra 15 minuti)
 Francesca Nava di Piazza Pulita, La7, per “Occhio al farmaco”

Premio miglior inchiesta televisiva internazionale
 Edouard Perrin, “Underhand tactics: The Untaxable”, TVE, Spieghel TV, France 2

Premio IA Doc Rai (per reportage e inchieste giornalistiche inedite)
 Alessandro Marinelli per “Pino Masciari, storia di un imprenditore calabrese”

Menzione “Miran Hrovatin” per la miglior fotografia
 Marcel Mettelsiefen, Arte, per “Syrie, la vie obstinement”

Menzione speciale della giuria internazionale
 Marcel Mettelsiefen, Arte, per “Syrie, la vie obstinement”

Menzione speciale per il servizio TG
 Valerio Cataldi, Esclusiva Tg2, Rai, per “Docce antiscabbia”

Premi speciali:

Premio della critica
 Sandro Ruotolo, Dina Lauricella , Servizio Pubblico Più, La7, per “Inferno atomico”

Premio Coop Ambiente
 Antonio Condorelli, speciale La7, per “Morire di sviluppo”

Premio UniCredit
 Solange Lusiku Nsimire

Premio alla carriera
 Italo Moretti

Note

Voci correlate 
 Ilaria Alpi
 Miran Hrovatin

Collegamenti esterni 
 
 Premio Ilaria Alpi Daily News, blog della manifestazione
 

Riccione
Alpi
Premi televisivi italiani